Le plateau d'Astkhik (désignation internationale : Astkhik Planum) est un haut-plateau situé sur Vénus dans le quadrangle de Kaiwan Fluctus. Il a été nommé en référence à , déesse arménienne de l'amour, de la beauté et de l'eau.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des caractéristiques géologiques de Vénus
 Quadrangle de Kaiwan Fluctus
 Géographie de la planète Vénus

Planum sur Vénus
Quadrangle de Kaiwan Fluctus